Dry:

 Dry — дебютный студийный альбом британской певицы и музыканта PJ Harvey, вышедший в 1992 году.
 DRY («Don’t repeat yourself», ) — принцип разработки программного обеспечения, нацеленный на снижение повторения информации различного рода.